Ambloplites är ett släkte av fiskar. Ambloplites ingår i familjen Centrarchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Ambloplites